Brusné bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

Brusné, Gemeinde im Okres Kroměříž
Brusné, Ansiedlung im Okres Mělník
Brusné 1.díl, Ortsteil von Nosálov, Okres Mělník
Brusné 2.díl, Ortsteil von Mšeno, Okres Mělník